Szwajcaria:
 Riaz – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère

Osoby:
 Aliya Riaz – pakistańska krykiecistka
 Fahmida Riaz – pakistańska poetka
 Shaheen Dill-Riaz – niemiecko-bangladeski reżyser
 Usama Riaz – pakistańska lekarz